Кубок світу ФІДЕ 2011 — шаховий турнір, який проходив в Ханти-Мансійську з 26 серпня по 21 вересня 2011 року. В турнірі за нокаут-системою взяли участь 128 шахістів.
Загальний призовий фонд турніру становив — 1.600.000 доларів. З урахуванням 20%-го відрахування на користь ФІДЕ переможець отримав 96.000 доларів, фіналіст — 64.000, півфіналісти — по 40.000 доларів.

Формат турніру 
На всіх стадіях, крім фіналу та матчу за 3-тє місце, матчі складалися з 2 партій з контролем ФІДЕ (90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого), у випадку нічиї грався тай-брейк — 2 партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід, при рівному рахунку 2 партії з контролем 10 хвилин + 10 секунд на хід, потім 2 партії з контролем 5 хвилин + 3 секунди на хід.

Якщо всі ці міні-матчі не виявляли переможця, то у вирішальній партії білі отримували 5 хвилин, чорні — 4, з додаванням 3 секунд на кожен хід, починаючи з 61-го, нічия на користь чорних.

Формат фіналу та матчу за 3 місце складався з 4 партій з контролем ФІДЕ.

Троє переможців турніру завоювали путівку на турнір претендентів 2013 року за право зіграти у матчі за чемпіонську шахову корону.

Учасники  

Сергій Карякін , 2788 (WC)
Василь Іванчук , 2768 (R)
Шахріяр Мамед'яров , 2765 (R)
Руслан Пономарьов , 2764 (WC)
Вугар Гашимов , 2760 (R)
Олександр Грищук , 2746 (R)
Теймур Раджабов  , 2744 (R)
Гата Камський , 2741 (R)
Петро Свідлер , 2739 (R)
Дмитро Яковенко , 2736 (R)
Микита Вітюгов , 2733 (R)
Золтан Алмаші , 2726 (E10)
Франсіско Вальєхо Понс  , 2724 (R)
Давід Навара , 2722 (R)
Максим Ваш'є-Лаграв , 2722 (J09)
Леньєр Домінгес Перес  , 2719 (R)
Ван Хао , 2718 (R)
Петер Леко , 2717 (R)
Олександр Моїсеєнко , 2715 (E11)
Ле Куанг Льєм , 2715 (AS10)
Майкл Адамс  , 2715 (R)
Олексій Широв , 2714 (R)
Баадур Джобава , 2713 (E10)
Фабіано Каруана , 2711 (R)
Ян Непомнящий , 2711 (E10)
Етьєн Бакро , 2710 (R)
Ван Юе , 2709 (R)
Євген Томашевський , 2707 (E10)
Захар Єфименко , 2706 (E10)
Володимир Малахов , 2706 (WC)
Еміль Сутовський  , 2700 (PN)
Сергій Мовсесян , 2700 (E10)
Юдіт Полгар , 2699 (E11)
Лоран Фрессіне , 2698 (R)
Павло Ельянов , 2697 (R)
Ференц Беркеш , 2696 (E10)
Дмитро Андрєйкін , 2696 (J10)
Олександр Морозевич , 2694 (R)
Сергій Жигалко , 2689 (E11)
Олександр Рязанцев  , 2688 (E11)
Олександр Мотильов , 2685 (E11)
Радослав Войташек , 2683 (E11)
Володимир Поткін , 2682 (E10)
Петер Гейне Нільсен  , 2681 (PN)
Борис Грачов , 2680 (E10)
Ернесто Інаркієв , 2679 (E11)
Рауф Мамедов , 2679 (E10)
Михайло Кобалія , 2679 (E11)
Віктор Бологан , 2678 (PN)
Бу Сянчжи , 2675 (Z3.5)
Олександр Оніщук , 2675 (Z2.1)
Лазаро Брусон , 2673 (Z2.3)
Ю Янжуй , 2672 (AS11)
Антон Коробов , 2671 (E11)
Пентала Харікрішна , 2669 (AS11)
Лі Чао , 2669 (Z3.5)
Рустам Касимджанов , 2669 (PN)
Володимир Акопян , 2667 (E10)
Себастьян Феллер , 2666 (E11)
Артем Тімофєєв , 2665 (E10)
Ні Хуа , 2662 (AS10)
Даніель Фрідман , 2659 (E11)
Євген Алєксєєв , 2659 (E10)
Уеслі Со , 2658 (AS10)

Дін Ліжень , 2654 (PN)
Маркус Раггер , 2651 (E11) 3
Константін Лупулеску  , 2650 (E11)
Ільдар Хайруллін , 2649 (E11)
Сергій Азаров , 2648 (E11)
Віорел Йордаческу , 2646 (E11)
Парімар'ян Негі , 2642 (Z3.7)
Лівіу-Дітер Нісіпяну , 2641 (E10)
Нгуєн Нгок Чионг Шон , 2637 (AS11)
Максим Родштейн , 2637 (E10)
Чжоу Цзяньчао , 2636 (AS10)
Мірча Пирліграс , 2636 (E11)
Юнієскі Кезада , 2635 (AM11)
Іван Іванішевіч , 2633 (E11)
Ахмед Адлі , 2631 (AF)
Бартош Соцко , 2631 (E10)
Ігор Лисий , 2629 (E10)
Абгіджіт Гупта , 2627 (AS10)
Іван Сальгадо Лопес , 2626 (E10)
Євген Романов , 2624 (E11)
Євген Постний , 2618 (E11)
Юрій Шульман , 2617 (Z2.1)
Арман Пашикян , 2616 (E10)
Юрій Дроздовський , 2614 (E10)
Марк Блювштейн , 2611 (AM11)
Антон Філіппов , 2606 (Z3.4)
Стеліос Халкіас , 2600 (E10)
Муртас Кажгалєєв , 2597 (Z3.4)
Сандро Мареко , 2597 (Z2.5)
Ярослав Жеребух , 2590 (E11)
Рінат Юмабаєв , 2589 (AS11)
Фідель Корралес Жіменес , 2585 (AM11)
 Хоу Іфань , 2575 (WWC)
Євген Воробйов , 2574 (E10)
Рубен Фельгаєр , 2573 (Z2.5)
Властіміл Бабула , 2572 (E10)
 Жао Жонг-Юань , 2570 (Z3.6)
Александр Фієр , 2566 (Z2.4)
Рей Робсон , 2560 (Z2.1)
Ісан Рейнольд Ортіс Суарес , 2556  (AM11)
Олексій Придорожній , 2550 (ON)
Наміґ Гулієв , 2549 (E11)
Мануель Леон Хойос , 2548 (Z2.3)
Марк Парагуа , 2545 (Z3.3)
Сусанто Мегаронто , 2544 (Z3.3)
Бариш Есен , 2543 (E11)
Семуель Шенкланд , 2539 (Z2.1)
Олександр Іванов , 2538 (Z2.1)
Ельшан Мораді , 2532 (PN)
Зіаур Рахман , 2528 (Z3.2)
Микола Кабанов , 2520 (ON)
Хорхе Корі  , 2514 (AM11)
Ессам Ель Джінді , 2510 (AF)
Олексій Безгодов , 2503 (ON)
Салех Салем , 2493 (Z3.1)
Дарсі Ліма , 2493 (AM10)
Дієго Ді Берардіно , 2480, IM (Z2.4)
Франк Де Ла Паз Пердомо , 2477 (AM11)
Володимир Генба , 2452, IM (ON)
Ерік Хансен , 2449, IM (Z2.2)
Роберт Гвазе , 2434, IM (Z4.3)
Хатім Ібрагім , 2402,  (Z4.2)
Хенрі Роберт Стіл , 2362, FM (AF)
Мейда Каабі , 2344, IM (Z4.1)

Шляхи відбору на турнір:

WC: Фіналісти та півфіналісти Кубка Світу ФІДЕ 2009
WWC: Чемпіон світу серед жінок 2010
J09 and J10: Чемпіони молодіжного чемпіонату світу 2009 та 2010
R:  По рейтингу  (липень 2010 по січень 2011)
E10 and E11: Квота за підсумками чемпіонату Європи 2010 та 2011рр.
AM10: Представник Американського континенту 

AM11:  Представник Американського континенту
AS10 and AS11: Представники Азійського континенту 
AF: Представники Африканського континенту
Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z4.1, Z4.2, Z4.3: Представники зональних турнірів
PN:  Квота президента ФІДЕ
ON: Квота організаторів

Календар 
Відкриття турніру – 27 серпня

Закриття турніру – 20 вересня.

Результати

1/64 фіналу 
1/64 фіналу, 28–30 серпня

1/32 фіналу 
1/32 фіналу, 31 серпня – 2 вересня

1/16 фіналу 
1/16 фіналу, 3–5 Вересня

1/8 фіналу 
1/8 фіналу, 6–8 Вересня

Чвертьфінал 
Чвертьфінал, 9–11 Вересня

Півфінал 

Півфінал, 12–14 Вересня

Матч за 3 місце 
За третє місце, 16–20 Вересня

Фінал 

Фінал, 16–20 Вересня

Примітки

Посилання 
 World Cup 2011 – Офіційний сайт турніру
  - Комп'ютерний аналіз партій турніру

Шахові турніри 2011
Кубок світу із шахів
Серпень 2011
Вересень 2011